Richardson House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Richardson House (Florida), ID-Nr. 02001676
 Richardson House (Kentucky), ID-Nr. 84001838
 Richardson House (Maine), ID-Nr. 74000165